Otto Wissig ist der Name folgender Personen:

* Otto Wissig (Pastor) (1853–1933), deutscher evangelischer Pastor und theologischer Schriftsteller
 Otto Wissig (Kirchenmusiker) (1886–1970), deutscher evangelischer Kirchenmusiker